Чемпионат Великобритании по снукеру 2012 (, также известен как 2012 williamhill.com UK Championship — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Йорке, Англия, с 1 по 9 декабря 2012 года. Победителем стал Марк Селби, обыгравший в финале Шона Мёрфи со счётом 10:6. Прошлогодний чемпион Джадд Трамп, посеянный под первым номером, выбыл в первом же раунде, уступив Марку Джойсу со счётом 5:6

Призовой фонд 
 Победитель: 125 000 £
 Финалист: 50 000 £
 Полуфиналисты: 25 000 £
 Четвертьфиналисты: 17 000 £
 1/8 финала: 11 000 £
 1/16 финала: 7 500 £
 4-й квалификационный раунд: 5 500 £
 3-й квалификационный раунд: 2 000 £
 Высший брейк в основной стадии турнира: 3 500 £
 Высший брейк в квалификации: 500 £
 Максимальный брейк в основной стадии турнира: 10 000 £
 Максимальный брейк в квалификации: 2 500 £
 Общий призовой фонд: 637 500 £

Примечательные факты 
 Впервые с 1992 года в финальном матче чемпионата Великобритании встретились два англичанина.
 Впервые в истории снукера в ходе рейтингового турнира (включая квалификационные раунды) было сделано три максимальных брейка. Энди Хикс установил серию 147 очков в матче против Дэниела Уэллса (второй квалификационный раунд), ставшую первой максимальной серией в карьере Хикса. На следующий же день Джек Лисовски установил максимальный брейк в матче против китайского игрока Чэнь Чже (третий квалификационный раунд), также ставший первым для спортсмена. В матче 1/8 финала против Марка Дэвиса Джон Хиггинс установил седьмую максимальную серию в своей карьере (видео). Серия Джона Хиггинса стала 95й официальной максимальной серией в истории, а также 10й максимальной серией в 2012 году. Таким образом, 2012 год повторил рекорд 1999 года по числу максимальных серий за год.
 Финалисты Шон Мёрфи и Марк Селби отметились потрясающими «камбэками» по ходу турнира. Марк Селби в четвертьфинальном поединке против австралийца Нила Робертсона, уступая по фреймам 0:4, сумел выиграть 6 фреймов подряд и установить финальный счёт в матче 6:4. В свою очередь, его соперник по финалу, встречаясь в полуфинальном матче до 9 побед с Али Картером, уйдя на последний перерыв при счёте 4:8, взял 5 фреймов кряду и выиграл матч 9:8.
 После победы на турнире Марк Селби вернул себе первую строчку рейтинга, обогнав Джадда Трампа.

Результаты 
Всего в чемпионате Великобритании участвуют 16 «сеяных» игроков и 16 игроков, пробившихся из квалификации.

Основной турнир

Финал

Квалификация 
Матчи квалификации прошли с 20 по 23 ноября 2012 года в Академии снукера (Шеффилд, Англия).

Сенчури-брейки

Квалификация 
 147, 131, 104, 100 Джек Лисовски
 147 Энди Хикс
 141, 136 Стив Дэвис
 140, 103 Бен Вулластон
 138 Марк Джойс
 136, 119, 110, 110, 103 Люка Бресель
 135, 102 Род Лоулер
 133 Том Форд
 132, 123, 105 Марко Фу
 130 Дэйв Харольд
 129 Юй Дэлу
 128 Лиам Хайфилд
 127, 124, 118 Дэвид Гилберт
 120 Райан Дэй
 120, 104 Тепчайя Ун-Нух
 115, 111 Сэм Бэйрд
 113, 105 Лян Вэньбо
 113 Курт Мэфлин
 111 Маркус Кэмпбелл
 104 Марк Кинг
 103, 102 Панкай Адвани
 102, 101 Дэниел Уэллс
 102 Сяо Годун
 101 Джо Перри
 101 Джейми О’Нилл

Основной турнир 
 147, 116 Джон Хиггинс
 134, 101 Алистер Картер
 131, 104, 102 Стивен Магуайр
 131, 121 Марко Фу
 130, 122, 105 Шон Мёрфи
 121, 106, 105, 103, 101 Марк Селби
 129, 127, 112, 105, 100 Нил Робертсон
 120 Стюарт Бинэм
 106, 103, 101 Марк Дэвис
 106 Дин Цзюньхуэй
 105 Марк Уильямс
 104 Джадд Трамп
 103 Марк Кинг
 102 Лян Вэньбо
 101 Барри Хокинс
 100 Райан Дэй

Ссылки 
 Результаты турнира на snooker.org

Чемпионат Великобритании (снукер)
2012 год в снукере